Trofej Williama Jenningsa godišnja je nagrada NHL-a namijenjena „vratarima koji odigraju barem 25 utakmica za momčad koja primi najmanje pogodaka na kraju regularne sezone.” Vézinin trofej odlazio je u ruke vratarâ koji bi zadovoljili te uvjete u razdoblju od 1946. do 1981. Već sljedeće godine NHL „Vézinom” nagrađuje najboljeg vratara regularne sezone, a „Jenningsom” one na čelu najbolje obrane lige.

William M. Jennings bio je dugogodišnji predsjednik njujorških „Rendžera” i zaslužnik čitavog sjevernoameričkog hokeja.

Povijest

Vodstvo lige 1981. napokon uviđa razliku između najboljeg vratara kao pojedinca i najbolje obrane u momčadskom smislu. Nova nagrada nazvana je po Williamu M. Jenningsu, netom preminulom predsjedniku Rangersa, članu Dvorane slavnih od 1975. i pokretaču udvostručenja lige sa šest na dvanaest klubova 1967. Osim toga, Jennings bijaše humanitarac nagrađen trofejem Lestera Patricka 1971. za predanost u razvoju juniorskog i seniorskog hokeja, kako u rodnom New Yorku, tako i u ostatku SAD-a. Umro je u 61. godini, dva mjeseca prije svečanosti primanja i u Američku dvoranu slavnih; tu počast primio je postumno.

Popis dobitnika

Uvjet za osvajanje „Jenningsa” snižen je u krnjoj sezoni 1994./95. na 14 odigranih utakmica. Iako je novi nesporazum između vodstva lige i sindikata igrača 2012./13. također skratio sezonu na 48 utakmica, kriterij ostao je nepromijenjen. Sezona 2004./05. izgubljena je u potpunosti.

 Gdje zbroj odigranih utakmica nagrađenih vratara nadmašuje ukupan broj odigranih utakmica momčadi, oba vratara nastupila su na nekim utakmicama. S druge strane, gdje je zbroj odigranih utakmica vratara manji od ukupnog broja čitave momčadi, tijekom sezone nastupao je još poneki vratar koji nije zadovoljio minimalan broj nastupa. Također, golovi primljeni na prazan gol (empty netters'') ne računaju se protiv vratara.
Kratice: Ut. = broj odigranih utakmica; P.G. = broj primljenih golova; P.P.G. = prosjek primljenih golova; Uk. = ukupan broj primljenih golova čitave momčadi.

Znamenitosti

Sedmorica vratara osvojila su Jenningsov i Vézinin trofej u istoj sezoni:
 Patrick Roy (1988./89. i 1991./92.)
 Ed Belfour (1990./91. i 1992./93.)
 Dominik Hašek (1993./94. i 2000./01.)
 Martin Brodeur (2002./03. i 2003./04.)
 Miikka Kiprusoff (2005./06.)
 Tim Thomas (2008./09.)
 Carey Price (2014./15.)

Na „vječnoj ljestvici” vode Roy i Brodeur s pet naslova svakome, a jedan manje ima Belfour.

U sezonama 2002./03. i 2014./15. izjednačeni su bili vratari različitih momčadi.

Izvori

NHL